Engelshofen ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Anton Leopold Ponz Freiherr von Engelshofen (1692–1761), General 
 Kandidus Pontz von Engelshofen  (1803–1866), Pionier der österreichischen Urgeschichtsforschung und ein Heimatforscher.
Siehe auch:
 Engelshof
 Engelshoven